Loutros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Loutrós (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Évrou, 
 Loutrós (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar